Лисиця — рід ссавців з родини псових
 Лисиці — триба хижих ссавців з родини псових
 Лисиця — загальна назва групи родів лисоподібних хижих з родини псових
 Акула-лисиця звичайна — вид акул родини Лисячі акули
 Лисичка-сестричка — персонаж українських народних казок
 8064 Лисиця — астероїд головного поясу, названий на честь академіка Михайла Лисиці
 «Лисиця» — народна назва браузера Mozilla Firefox

Лисиця — річка в Томській області, права притока Кеті
 Лисиця — селище, Верхньокетський район, Томська область
 Лисиця — присілок, Мценський район, Орловська область

Лисиця — село, Макарівський район, Київська область;
 Лисиця — урочище, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Бережанський район, Тернопільська область, об'єкт природно-заповідного фонду
 Лисиця — ландшафтний заказник у Сумській області, об'єкт природно-заповідного фонду.

Див. також 
 Лисиця (прізвище)
 Лісиця (Мазовецьке воєводство)